Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho je nogometni stadion u gradu Maii u Portugalu.

Ime je dobio po (sadašnjem, listopad 2006.) direktoru domaćeg nogometnog kluba Maie.

Može primiti 18.000 gledatelja.

Na njemu svoje domaće susrete igra nogometni klub Maia.

Carvalho, José Vieira de